Copándaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Copándaro de Galeana, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Copándaro, Jiménez, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Copándaro (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar